Oderberg ist

ein Ortsname:
 Oderberg, Stadt im Landkreis Barnim, Brandenburg
 Oderberg (Braunlage), Ortsteil der Stadt Braunlage, Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Oderberg (Traunreut), Ortsteil der Stadt Traunreut, Landkreis Traunstein, Bayern
 deutscher Name der Stadt Bohumín in Tschechien

ein Familienname:
 David S. Oderberg (* 1963), australischer Moralphilosoph

Siehe auch:
 Öderberg
 Oderberge
 Odenberg (Begriffsklärung)